Oncidium iridifolium peut faire référence à:

 Erycina pusilla
 Erycina crista-galli

Notes et références 

Homonymie de taxons en biologie
~iridifolium
Synonyme d'espèce d'Orchidaceae (nom scientifique)